Тепаме има више значења:

 Тепаме (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тепаме (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тепаме, Тепамиљо (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тепаме, Тепамис (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику